Klengel steht für:

 Klengel (Serba), ein Ortsteil der Gemeinde Serba

Klengel ist der Familienname folgender Personen:

 August Alexander Klengel (1783–1852), Komponist
 Christian von Klengel (1629–1693), deutscher Universitätslehrer und Jurist   
 Evelyn Klengel-Brandt (* 1932), deutsche Vorderasiatische Archäologin
 Hans Caspar Klengel (–18. Jahrhundert), braunschweigischer Generalmajor
 Horst Klengel (1933–2019), deutscher Altorientalist
 Johann Christian Klengel (1751–1824), deutscher Radierer und Maler
 Julius Klengel (1859–1933), deutscher Cellist, Komponist und Instrumentallehrer
 Katja Klengel (* 1988), deutsche Comiczeichnerin und Drehbuchautorin
 Moritz Klengel (1793–1870), deutscher Geiger
 Paul Klengel (1854–1935), deutscher Dirigent und Komponist
 Wolf Caspar von Klengel (1630–1691), sächsischer Baumeister